Jurangjero (Karanganom)
 Jurangjero (Karangmalang)
 Jurangjero (Sluke)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing